1497 км, 1497-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1497 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Одесская область, Украина). Код 405120.
 1497 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Молдавская железная дорога (Молдова). Код 390669.

Примечания